A Lieskovec településnév jelentései:

Mogyorósfalu (Leszkóc) szlovákiai község szlovák neve a Homonnai járásban
Újmogyoród (Lieszkóc) szlovákiai község szlovák neve a Zólyomi járásban